Di seguito una lista di asteroidi dal numero 94001 al 95000 con data di scoperta e scopritore.

94001-94100 

|-
| 94001 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94002 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94003 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94004 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94005 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94006 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94007 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94008 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94009 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94010 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94011 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94012 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94013 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94014 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94015 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94016 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94017 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94018 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94019 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94020 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94021 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94022 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94023 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94024 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94025 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94026 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94027 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94028 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94029 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94030 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94031 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94032 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94033 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94034 - ||  || 15 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94035 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94036 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94037 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94038 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94039 - ||  || 6 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94040 - ||  || 6 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94041 - ||  || 6 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94042 - ||  || 6 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94043 - ||  || 6 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94044 - ||  || 15 dicembre 2000 || T. Pauwels
|-
| 94045 - ||  || 11 dicembre 2000 || R. H. McNaught
|-
| 94046 - || 2000 YK || 16 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94047 - ||  || 17 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94048 - ||  || 19 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94049 - ||  || 20 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 94050 - ||  || 20 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 94051 - ||  || 21 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 94052 - ||  || 19 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94053 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94054 - ||  || 21 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 94055 - ||  || 20 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 94056 - ||  || 19 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 94057 - ||  || 25 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 94058 - ||  || 28 dicembre 2000 || C. W. Juels
|-
| 94059 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94060 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94061 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94062 - ||  || 29 dicembre 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94063 - ||  || 29 dicembre 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94064 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94065 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94066 - ||  || 29 dicembre 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94067 - ||  || 28 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 94068 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94069 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94070 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94071 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94072 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94073 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94074 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94075 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94076 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94077 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94078 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94079 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94080 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94081 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94082 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94083 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94084 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94085 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94086 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94087 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94088 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94089 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94090 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94091 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94092 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94093 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94094 - ||  || 16 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 94095 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94096 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94097 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94098 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94099 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94100 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|}

94101-94200 

|-
| 94101 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94102 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94103 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94104 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94105 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94106 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94107 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94108 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94109 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94110 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94111 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94112 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94113 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94114 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94115 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94116 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94117 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94118 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94119 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94120 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94121 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94122 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94123 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94124 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94125 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94126 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94127 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94128 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94129 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94130 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94131 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94132 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94133 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94134 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94135 - ||  || 30 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 94136 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94137 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 94138 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94139 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94140 - ||  || 31 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 94141 - ||  || 17 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 94142 - ||  || 23 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 94143 - ||  || 27 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 94144 - ||  || 27 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 94145 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 94146 - ||  || 2 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 94147 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94148 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94149 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94150 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94151 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94152 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94153 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94154 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94155 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94156 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94157 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94158 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94159 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94160 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94161 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94162 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94163 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94164 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94165 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94166 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94167 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94168 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94169 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94170 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94171 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94172 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94173 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94174 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94175 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94176 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94177 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94178 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94179 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94180 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94181 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94182 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94183 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94184 - ||  || 4 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 94185 - ||  || 4 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 94186 - ||  || 15 gennaio 2001 || Kleť
|-
| 94187 - ||  || 2 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 94188 - ||  || 3 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 94189 - || 2001 BU || 17 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 94190 - || 2001 BY || 17 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 94191 - ||  || 17 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94192 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94193 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94194 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94195 - ||  || 22 gennaio 2001 || J. M. Roe
|-
| 94196 - ||  || 21 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 94197 - ||  || 21 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 94198 - ||  || 21 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 94199 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94200 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|}

94201-94300 

|-
| 94201 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94202 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94203 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94204 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94205 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94206 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94207 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94208 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94209 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94210 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94211 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94212 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94213 - ||  || 23 gennaio 2001 || J. M. Roe
|-
| 94214 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94215 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94216 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94217 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94218 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94219 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94220 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94221 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94222 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94223 - ||  || 17 gennaio 2001 || Calar Alto
|-
| 94224 - ||  || 19 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 94225 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94226 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94227 - ||  || 26 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 94228 Leesuikwan ||  || 31 gennaio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94229 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94230 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94231 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94232 - ||  || 30 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94233 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94234 - ||  || 31 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 94235 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94236 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94237 - ||  || 24 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 94238 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94239 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94240 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94241 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94242 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94243 - ||  || 3 febbraio 2001 || J. Guarro
|-
| 94244 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94245 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94246 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94247 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94248 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 94249 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 94250 - ||  || 1 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 94251 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 94252 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 94253 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 94254 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 94255 - ||  || 2 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 94256 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94257 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94258 - ||  || 14 febbraio 2001 || L. Šarounová
|-
| 94259 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94260 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94261 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94262 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94263 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94264 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94265 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94266 - || 2001 DO || 16 febbraio 2001 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| 94267 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94268 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94269 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94270 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94271 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94272 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94273 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94274 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94275 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94276 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94277 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94278 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94279 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94280 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94281 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94282 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94283 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94284 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94285 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94286 - ||  || 17 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 94287 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94288 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94289 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94290 - ||  || 20 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 94291 Django ||  || 28 febbraio 2001 || R. Dyvig
|-
| 94292 - ||  || 18 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 94293 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94294 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94295 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94296 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 94297 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 94298 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 94299 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 94300 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|}

94301-94400 

|-
| 94301 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 94302 - ||  || 15 marzo 2001 || T. Kobayashi
|-
| 94303 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94304 - ||  || 13 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 94305 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94306 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 94307 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 94308 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 94309 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94310 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94311 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94312 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94313 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94314 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94315 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94316 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94317 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94318 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94319 - ||  || 17 marzo 2001 || P. G. Comba
|-
| 94320 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94321 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94322 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94323 - ||  || 27 marzo 2001 || NEAT
|-
| 94324 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94325 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 94326 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 94327 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 94328 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94329 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 94330 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94331 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 94332 - || 2001 KF || 16 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 94333 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 94334 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 94335 - ||  || 31 luglio 2001 || NEAT
|-
| 94336 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 94337 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94338 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94339 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94340 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94341 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94342 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94343 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94344 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94345 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 94346 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94347 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94348 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94349 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94350 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94351 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94352 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 94353 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94354 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94355 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 94356 Naruto ||  || 28 agosto 2001 || A. Nakamura
|-
| 94357 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 94358 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94359 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 94360 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94361 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94362 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94363 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94364 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94365 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94366 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94367 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94368 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94369 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94370 - ||  || 10 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 94371 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94372 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94373 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94374 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94375 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94376 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94377 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94378 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94379 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94380 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94381 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94382 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94383 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94384 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94385 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94386 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94387 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94388 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94389 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94390 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94391 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94392 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94393 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94394 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94395 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94396 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94397 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94398 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94399 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94400 Hongdaeyong ||  || 25 settembre 2001 || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|}

94401-94500 

|-
| 94401 - ||  || 16 settembre 2001 || NEAT
|-
| 94402 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 94403 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 94404 - ||  || 30 settembre 2001 || L. Ball
|-
| 94405 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94406 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 94407 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 94408 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94409 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94410 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94411 - ||  || 13 ottobre 2001 || J. Nomen
|-
| 94412 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94413 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94414 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94415 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94416 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94417 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94418 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94419 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94420 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94421 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94422 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94423 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94424 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94425 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94426 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94427 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94428 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94429 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94430 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94431 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94432 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94433 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94434 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94435 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94436 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94437 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94438 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94439 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94440 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94441 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94442 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94443 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94444 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94445 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94446 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94447 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94448 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94449 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94450 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94451 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94452 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94453 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94454 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94455 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94456 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94457 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94458 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94459 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94460 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94461 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94462 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 94463 - ||  || 12 ottobre 2001 || W. Bickel
|-
| 94464 - ||  || 12 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 94465 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 94466 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 94467 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 94468 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94469 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94470 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94471 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94472 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94473 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94474 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94475 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94476 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94477 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94478 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94479 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94480 - ||  || 17 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94481 - ||  || 17 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94482 - ||  || 18 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94483 - ||  || 21 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94484 - ||  || 21 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94485 - ||  || 23 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94486 - ||  || 23 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94487 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94488 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94489 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94490 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94491 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94492 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94493 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94494 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94495 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94496 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94497 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94498 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94499 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94500 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|}

94501-94600 

|-
| 94501 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94502 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94503 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94504 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94505 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94506 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94507 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94508 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94509 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94510 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94511 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94512 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 94513 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94514 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94515 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94516 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94517 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94518 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94519 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94520 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94521 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94522 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94523 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94524 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94525 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94526 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94527 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94528 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94529 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94530 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94531 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94532 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94533 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94534 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94535 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94536 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94537 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94538 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94539 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 94540 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 94541 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 94542 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 94543 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 94544 - ||  || 24 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 94545 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 94546 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 94547 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 94548 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94549 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94550 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94551 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94552 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94553 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94554 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94555 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94556 Janstarý ||  || 11 novembre 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 94557 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94558 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94559 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94560 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94561 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94562 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94563 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94564 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94565 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94566 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94567 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94568 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94569 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94570 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94571 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94572 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94573 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94574 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94575 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94576 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94577 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94578 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94579 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94580 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94581 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94582 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94583 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94584 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94585 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94586 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94587 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94588 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94589 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94590 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94591 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94592 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94593 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94594 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94595 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94596 - ||  || 14 novembre 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 94597 - ||  || 12 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 94598 - ||  || 12 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 94599 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 94600 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|}

94601-94700 

|-
| 94601 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94602 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94603 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94604 - ||  || 12 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 94605 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94606 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94607 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94608 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94609 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94610 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94611 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94612 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94613 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94614 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94615 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94616 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94617 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94618 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94619 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94620 - ||  || 13 novembre 2001 || NEAT
|-
| 94621 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94622 - ||  || 17 novembre 2001 || T. Kobayashi
|-
| 94623 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94624 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 94625 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94626 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94627 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94628 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94629 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94630 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94631 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94632 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94633 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94634 - ||  || 21 novembre 2001 || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 94635 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94636 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94637 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 94638 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94639 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94640 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94641 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94642 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94643 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94644 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94645 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94646 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94647 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94648 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94649 - ||  || 16 novembre 2001 || NEAT
|-
| 94650 - ||  || 17 novembre 2001 || NEAT
|-
| 94651 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94652 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94653 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94654 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94655 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94656 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94657 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94658 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94659 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94660 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94661 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94662 - ||  || 24 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94663 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 94664 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94665 - ||  || 6 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94666 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94667 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94668 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94669 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94670 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94671 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94672 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94673 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94674 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94675 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94676 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94677 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94678 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94679 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94680 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94681 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94682 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94683 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94684 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94685 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94686 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94687 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94688 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94689 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94690 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94691 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94692 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94693 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94694 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94695 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94696 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94697 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94698 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94699 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94700 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|}

94701-94800 

|-
| 94701 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94702 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94703 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94704 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94705 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94706 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94707 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94708 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94709 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94710 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94711 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94712 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94713 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94714 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94715 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94716 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94717 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94718 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94719 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94720 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94721 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94722 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94723 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94724 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94725 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94726 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94727 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94728 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94729 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94730 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94731 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94732 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94733 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94734 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94735 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94736 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94737 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94738 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94739 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94740 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94741 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94742 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94743 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94744 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94745 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94746 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94747 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94748 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94749 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94750 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94751 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94752 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94753 - ||  || 14 dicembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 94754 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94755 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94756 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94757 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94758 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94759 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94760 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94761 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94762 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94763 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94764 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94765 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94766 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94767 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94768 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94769 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94770 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94771 - ||  || 14 dicembre 2001 || J. V. McClusky
|-
| 94772 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94773 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94774 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94775 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94776 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94777 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94778 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94779 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94780 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94781 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94782 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94783 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94784 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94785 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94786 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94787 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94788 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94789 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94790 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94791 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94792 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94793 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94794 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94795 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94796 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94797 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94798 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94799 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94800 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|}

94801-94900 

|-
| 94801 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94802 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94803 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94804 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94805 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94806 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94807 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94808 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94809 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94810 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94811 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94812 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94813 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94814 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94815 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94816 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94817 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94818 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94819 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94820 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94821 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94822 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94823 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94824 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94825 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94826 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94827 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94828 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94829 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94830 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94831 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94832 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94833 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94834 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94835 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94836 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94837 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94838 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94839 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94840 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94841 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94842 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94843 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94844 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94845 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94846 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94847 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94848 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94849 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94850 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94851 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94852 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94853 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94854 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94855 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94856 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94857 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94858 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94859 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94860 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94861 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94862 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94863 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94864 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94865 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94866 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94867 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94868 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94869 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94870 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94871 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94872 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94873 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94874 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94875 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94876 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94877 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94878 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94879 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94880 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94881 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94882 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94883 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 94884 Takuya ||  || 14 dicembre 2001 || H. M. J. Boffin
|-
| 94885 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94886 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94887 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94888 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94889 - || 2001 YK || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94890 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94891 - ||  || 23 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94892 - ||  || 25 dicembre 2001 || Ametlla de Mar
|-
| 94893 - ||  || 25 dicembre 2001 || J. Nomen
|-
| 94894 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 94895 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94896 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94897 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94898 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94899 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94900 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|}

94901-95000 

|-
| 94901 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94902 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94903 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94904 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94905 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94906 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94907 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94908 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94909 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94910 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94911 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94912 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94913 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94914 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94915 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94916 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94917 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94918 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94919 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94920 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94921 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94922 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94923 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94924 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94925 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94926 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94927 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94928 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94929 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94930 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94931 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94932 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94933 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94934 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94935 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94936 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94937 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94938 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94939 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94940 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94941 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94942 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94943 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94944 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94945 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94946 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94947 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94948 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94949 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94950 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94951 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94952 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94953 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94954 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94955 - ||  || 21 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 94956 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 94957 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 94958 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 94959 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94960 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94961 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94962 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94963 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94964 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94965 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94966 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94967 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94968 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94969 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94970 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94971 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94972 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94973 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 94974 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 94975 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 94976 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94977 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94978 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 94979 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94980 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94981 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94982 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94983 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94984 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94985 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94986 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94987 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94988 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94989 - ||  || 20 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94990 - ||  || 20 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94991 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94992 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94993 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94994 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94995 - ||  || 20 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94996 - ||  || 18 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 94997 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 94998 - ||  || 21 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 94999 - ||  || 18 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 95000 - ||  || 24 dicembre 2001 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0094001